Джа́бра Ибрахи́м Джа́бра (; 1919, Вифлеем, Палестина — 1994, Багдад, Ирак) — палестинский писатель, поэт, прозаик, художник, переводчик и литературный критик. Писал на арабском и английском языках. Автор сборника литкптурно-критических статей «Торжество жизни: эссе о литературе и искусстве» («A celebration of life: essays on literature and art», 1988) и др.

Биография 
Родился в Вифлееме во времена британского мандата. Образование получил в Иерусалиме, а затем Кембриджском и Гарвардском университете. До 1948 преподавал английскую литературу в Иерусалимском университете. В 1948 году после арабо-израильского конфликта поселился в Ираке. Преподавал Багдадском университете.

Главная тема творчества Джабра — судьба и психология палестинского интеллигента, вынужденного жить в эмиграции. Ибрахим Джабра перевёл на арабский язык произведения таких писателей как У. Шекспир, У. Фолкнер, С. Беккет, Дж. Фрейзер (Золотая ветвь), Т. С. Элиот и т. д.

Библиография 
Ибрахим Джабра выпустил около 70 книг, состоящих из романов и переведенных материалов. Его собственные работы были переведены на более двенадцати языков.

 Таммуз фи аль-Мадинах. 1959. (Таммуз в городе)
 Аль-Хурриях ва-ль-Туфан. 1960. (Охотники на узкой улице)
 Аль-Мадар аль-Мугляк. 1964.
 Аль-Рихлях аль-Саминах. 1967. (Восьмое путешествие)
 Ас-Сафинах. 1970. (Коранбль)
 ‘Арак ва-Кисас Ухра. 1974.
 Сурах фи Ляйль Тавиль. 1974. (Крик в ночь)
 Джавад Салим ва-Нусб аль-Хурриях. 1974.
 Ан-Нар ва-ль-Джавхар. 1975. (Огонь и суть)
 Бахс ан-Валид Масуд. 1978. (Поиски Валида Масуда)
 Янаби ар-Руя. 1979.
 Лават аш-Шамс. 1981.
 Алям би-ля хараит. 1982. (Мир без карт) (совместно с Абд ар-Рахманом Мунифом)
 Аль-Гураф аль-Ухра. 1986. (Другие номера)
 Аль-Бир аль-уля. 1987. (Первый Колодец)
 Малик аш-Шамс. 1988.
 Явмийят Сараб Аффан: Риваях. 1992.Торжество жизни: эссе о литературе и искусстве
 Шари аль-Амират : Фусуль мин Сирах Затийях. 1994.

Примечания

Литература 
 
 Allen R. The mature Arabic novel outside Egypt // Modern Arabic literature / Ed. M. M. Badawi. Camb., 1992.

Родившиеся в 1919 году
Умершие в 1994 году
Переводчики XX века
Лауреаты премии APRA
Персоналии:Вифлеем